Hlor nitrat je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 97,458 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Нитро једињења 
Неорганска једињења хлора